
Molekulska formula -{C14H11N}- se može odnositi na:

 2-Metil-6-(feniletinil)piridin
 Antramin
 Dibenzazepin
 -{N}--Vinilkarbazol